Maß steht für:

 Maß (Mathematik), eine Funktion
 Maßeinheit, zum Messen verwendete Größeneinheit, wie Meter, Kilogramm, Sekunde
 Maaß (Bergbau), auch Maß, Maass, Maßeinheit aus dem Bergbau
 Maß, Maaß, Maas, alte Raummaße, siehe Alte Maße und Gewichte (deutschsprachiger Raum) #Raummaße
 Maß in Akustik und Elektrotechnik für logarithmische Verhältnis-Größen, siehe Logarithmische Größe #Maße
 Maß, alte Mengenangabe im Zwölfersystem, siehe Gros
 Maßkrug, bayerisch die Maß, Krug für einen Liter Bier
 nach Maß, individuell geschnittene Kleidung, siehe Maßschneider

Gewässer:
 Maß (Lauer), auch Maßbach, linker Zufluss der Lauer in Maßbach, Landkreis Bad Kissingen, Bayern

Personen:
 Christoph  Maß (auch Christoph Mass, Maaß; 1508/1509–1585), deutscher Arzt, Astronom, Kalendermacher, siehe Christoph Stathmion
 Helene Maß (1871–1955), deutsche Landschafts- und Blumenmalerin, Grafikerin, Radiererin und Holzschneiderin
 Josef Maß (1936–2006), deutscher Kirchengeschichtler und römisch-katholischer Geistlicher
 Konrad Maß (1867–1950), deutscher Politiker und Autor
 Michael Maß (* 1980), deutscher römisch-katholischer Ordenspriester 
 Richard Maß (1837–1917), deutscher Richter und Parlamentarier
 Sandra Maß, deutsche Historikerin
 Willy Maß (1880–1947), deutscher Architekt

Mass steht für:
 Mass (Bernstein), Musiktheaterstück von Leonard Bernstein (1971)
 Mass (Band), bayerische Heavy-Metal-Band aus Regensburg (ab 1976)
 Automobiles Mass, ehemaliger französischer Automobilhersteller
 Mass (2021), Film von Fran Kranz aus dem Jahr 2021

Personen:
 Blanck Mass, Künstlername des britischen Electronic-Musikers Benjamin John Power
 Bora B. Mass (* 1972), gambischer Politiker
 Elvira Mass (* 1986), Biologin und Immunologin
 Faraj Al-Mass (* 1961), katarischer Fußballspieler
 Jochen Mass (* 1946), deutscher Rennfahrer
 Rubin Mass (1894–1979), israelischer Verleger

MASS steht für:
 MASS (Täuschkörperwerfer), Multi Ammunition Softkill System, Abwehrsystem gegen Lenkwaffen

Siehe auch:
 Maßzahl (Begriffsklärung)

 Maße (Begriffsklärung)
 Maas (Begriffsklärung)
 Maass
 Maaz (Begriffsklärung)
 Meß (Einheit)

Abkürzung